

Patronyme 

 Daniel Sackheim, producteur et réalisateur de télévision américain.
 William Sackheim (1920-2004), scénariste et producteur américain.

Toponyme 

 Porte de Sackheim, ancienne porte de ville de Kaliningrad (Russie).